Ниже представлена фильмография американской актрисы Бетт Дейвис. За свою карьеру, которая продлилась почти шесть десятилетий, актриса сыграла десятки ролей, а также получила множество престижных наград.

Дейвис начала сниматься в кино в 1931 году, подписав контракт с киностудий Universal Pictures. Дебютом стал фильм «Плохая сестра» (1931). Поначалу руководители студии считали Дейвис непривлекательной, поэтому не предлагали серьёзных ролей в фильмах, ограничиваясь фильмами категории «Б».

В 1932 году Дейвис подписала контракт со студией Warner Brothers, где снялась в прорывном для себя фильме «» (1932). Последующие роли, однако, не приносили ей признания. В 1934 году Дейвис согласилась сыграть роль официантки Милдред Роджерс в фильме «Бремя страстей человеческих» Джона Кромвелла, от которой уже отказалось несколько актрис, однако Дейвис добилась признания критиков за своё исполнение и даже получила первую номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. В 1935 году актрису ждал новый успех с фильмом режиссёра Альфред Грин «Опасная», за который она вновь получила номинацию на «Оскар» лучшую женскую роль и на этот раз она одержала победу.

В 1936 году, убежденная, что её карьера пойдёт под откос, если она станет сниматься в посредственных фильмах, Дейвис расторгла контракт с Warner Brothers и решила снимать фильмы в Англии. Дейвис объяснила свою точку зрения журналисту, сказав: «Я знала, что, если я продолжу сниматься в более посредственных картинах, у меня не останется карьеры, за которую стоило бы бороться». В конце концов она уладила свои разногласия с Warner Brothers и вернулась на студию в 1937 году. В то время она была одной из многочисленных актрис, рассматриваемых на роль Скарлетт О’Хары в фильме Дэвида Селзника «Унесенные ветром», но не была утверждена. Компенсируя провал на пробах, Warner Brothers предложили ей роль в фильме «Иезавель» (1938). Фильм ждал критический и кассовый успех, а также принес актрисе ещё одну премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Дейвис была на пике своей карьеры в конце 1930-х и начале до середины 1940-х годов, в то время, когда она была одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде и отказалась от ролей, которые считала низкосортными. Новые номинации на премию «Оскар» она получила за свою игру в фильмах «Победить темноту» (1939) и «Письмо» (1940). Дейвис получила признание критиков за роль Елизаветы I в фильме «Частная жизнь Елизаветы и Эссекса» (1939). В 1941 году актриса снялась в главной роли в драме «Лисички» и вновь получила номинацию на премию «Оскар».

Одним из самых больших успехов Дейвис на Warner Brothers стал фильм «Вперёд, путешественник» (1942), который принес ей ещё одну номинацию на премию «Оскар». Её более поздние фильмы для студии, в том числе «» (1948) и «За лесом» (1949), провалились в прокате. Она отказалась от главных ролей в фильмах «Милдред Пирс» и «Одержимая» — оба фильма в конце концов достались Джоан Кроуфорд. Когда её популярность пошла на убыль, Warner Brothers расторгли контракт в 1949 году, и с тех пор она занималась внештатной карьерой.

В 1950 году ей удалось реабилитировать карьеру с помощью фильма «Всё о Еве», в нём она сыграла стареющую звезду Бродвея Марго Ченнинг, которой манипулирует одержимая фанатка. Фильм стал одним из самых больших хитов 1950 года, Дейвис была вновь номинирована на премию «Оскар», но проиграла Джуди Холлидей. Дейвис получила положительные отзывы за своё выступление в следующем фильме «Звезда» (1952), но её карьера шла по нисходящей в оставшееся десятилетие. 

Начиная с 1960-х годов популярность Дейвис вновь возросла. Хотя её появление в комедии «Пригоршня чудес» (1961) было встречено негативно, она получила положительные отзывы за роль закатившейся звезды Джейн Хадсон в триллере «Что случилось с Бэби Джейн?» (1962), который принес ей последнюю номинацию на премию «Оскар». Позднее она снялась ещё в нескольких триллерах, как Тише, тише, милая Шарлотта (1964) и «Няня» (1965). В дальнейшем актриса всё чаще снималась на телевидении, ограничиваясь ролями второго плана в большом кино. В 1989 году Дейвис снялась в фильме «», который стал её последним появлением в кино.

Кино

1930-е годы

1940-е годы

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

Телевидение

Телесериалы

Телефильмы

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Дейвис, Бетт
Дейвис, Бетт